Алексе́й Никола́евич Бело́в:
 Белов, Алексей Николаевич (1890—1980) — Герой Социалистического Труда.
 Белов, Алексей Николаевич (род. 1958) — советский и российский музыкант, участник группы «Парк Горького».